Příjmení Day nosí více různých osobností:

 Benjamin Day (1810–1889) – americký vydavatel novin
 Corinne Day (1962–2010) – britská fotografka
 Daniel Day-Lewis (* 1957) – britský herec
 Dorothy Day (1897–1980) – americká novinářka
 F. Holland Day (1864–1933) – americký malíř
 Felicia Day (* 1956)– americká herečka
 Ingeborg Day (1940–2011) – rakousko-americká spisovatelka
 Paul Day (* 1956) – anglický zpěvák
 Robert Day (1922–2017) – britský režisér
 Ryan Day (* 1980) – hráč snookeru
 Shelley Day (* 1957) – americká podnikatelka

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení